Влади́мир Ива́нович Большов (род. 22 января 1958, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
Владимир Большов родился 22 января 1958 года в Москве. Отец был инженером-строителем (скончался), мать (род. 1930) — заведующей производством.

До седьмого класса средней школы жил вместе с семьёй на улице Строителей, рядом со станцией метро «Университет».

Окончил школу рабочей молодёжи. Работал грузчиком, художником-оформителем. В возрасте двадцати одного года, после военной службы в рядах Советской армии, поступил в театральный институт. В последний учебный год работал на заводе токарем.

В 1984 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко в Москве (руководитель курса — Иван Тарханов). 

С 1984 года по настоящее время играет в Театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина в Москве. 

В 1994 году удостоен почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Личная жизнь 

Вторая жена — Жанна Александровна Токарская (1961—2000), актриса театра и кино. Начинала в любительском театре-студии «Юность» в городе Горловке (Украинская ССР). В 1985 году окончила актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (курс Т. Коптевой). Играла в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. С 1988 по 2000 годы была актрисой Театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Дочь Мария.

Третья жена — Агриппина Стеклова (род. 15 февраля 1973), актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации (2008). Познакомились в Театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

Творчество

Независимый театральный проект 
  — «Театр по правилам и без» М. Фрейн

Другие театры 

 «Смешные деньги» — инспектор Слейтон 
 «Король Лир» — герцог Альбанский 
 «Азбука артиста» (реж. Ю.Бутусов)
 «Служанки» (реж. Р.Виктюк) — Соланж 
 «Гамлет» (реж. Р.Стуруа) — могильщик, Гильденстерн 
 «Трактирщица» (реж. А.Горбань) — кавалер
 «Федра»(реж. А.Жолдок) — царь Тезей 
 «Ромео и Джульетта» (реж. К.Райкин) — Меркуцио  
 «Ромео и Джульетта» (реж. Р.Стуруа) — брат Лоренцио  
 «Макбетт» (реж. Ю.Бутусов) — барон Гламис, офицер, 1-й шут  
 «Что наша жизнь?» — Брут 
 «Геркулес и Авгиевы конюшни» — Парламентарий  
 «Маугли» — Табаки  
 «Багдадский вор» — Циклоп  
 «Голый король» — первый министр  
 «Мнимый больной» — Беральд  
 «Сирано де Бержерак» — Гилси, офицер 
 «Шоу-Сатирикон» — Ведущий  
 «Трёхгрошовая опера» — Маттиас-Монета 
 «Жак и его господин» — Маркиз  
 «Гедда Габлер» — асессор Брак

Фильмография

Актёр 

 2020 — Марлен — Григорий Иванович Ганди, судмедэксперт
 2020 — Стрельцов — Гавриил Качалин
 2020 — Старые кадры — Эдуард Гранин
  — Тот, кто читает мысли (Менталист) (серия № 13 «Случилось убийство, погиб человек») — Борис Михайлович, «король» местной мафии по прозвищу «Кусок»
 2017 — Икра — Игнат Макарович Потапов, директор магазина «Океан»
 2015 — Власик. Тень Сталина — Иван Францевич Юсис
 2014 — Господа-товарищи (фильм № 4 «Веер дьявола») — Сергеев / Осипов, особо опасный бандит по прозвищу «Мишка Культяпый»
 2013 — Две зимы и три лета — Гаврила Ганичев
 2013 — Истребители — Вадим Петрович Лагоза, майор госбезопасности, начальник особого отдела полка
 2013 — По лезвию бритвы — Эрих Кох, рейхскомиссар нацистской Германии
 2012 — Отстегните ремни — «Багор», помощник Промыслова
 2012 — Жуков — Репин
 2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой 
 2011 — Бомбила — «Сизый», раскоронованный вор в законе
 2010 — Виски с молоком — саксофонист
 2010 — Москва. Центральный округ 3 (фильм № 10 «Московское время») — милиционер
 2010 — Погоня за тенью — Андрей Викторович Ерёмин, полковник милиции
 2009 — Исчезнувшие — заместитель командира отряда, комиссар
 2009 — Питерские каникулы — Евгений Львович
 2009 — Грязная работа (фильм № 1 «Бриллианты Разумовского») — «Заза Печальный», криминальный «авторитет»
 2009 — Братья Карамазовы — Николай Парфёнович Нелюдов, следователь
 2008 — Самый лучший вечер — врач-снайпер
 2008 — Глухарь (серия № 44 «За отца») — Матвей Пирякин
 2008 — Защита — Штуцер
 2008 — Красное на белом — Балуев
 2007-2009 — Папины дочки (серия № 8) — Владимир, режиссёр исторического сериала, в котором пробовалась Маша
 2007 — Медвежья охота — Максим Максимович Курбатов, дядя Евгении
 2007 — Заражение — «Витязь»
 2007 — Марш Турецкого. Возвращение Турецкого (фильм № 5 «Он обещал вернуться») — Леонид Савельев, исполнительный директор рекламного агентства
 2006 — Бункер, или Учёные под землёй — Пётр Петрович («Психолог»)
 2006 — Кромъ — глава дворянского союза
 2006 — Слава богу, ты пришёл! — много ролей
 2006 — Острог. Дело Фёдора Сеченова — Сафьянов, психиатр
 2005 — Человек войны — Цыкин
 2005 — Слепой 2 — Иннокентий Возчиков, аспирант
 2005 — Мошенники — Семён Макарович («Сявый»)
 2004 — Дом у солёного озера — Мартин Шмидт, учитель 
 2004 — МУР есть МУР — Васин
 2004 — Моя прекрасная няня — Черноналов, налоговый инспектор
 2003 — А поутру они проснулись — «Нервный»
 2003-2004 — Бедная Настя — Илья Петрович Штерн, врач, старинный друг барона Корфа
 2002 — Каменская 2 (фильм № 1 «Украденный сон», фильм № 4 «За всё надо платить») — Виктор Тришкан
 2001 — Львиная доля — прапорщик МВД
 1999—2003 — Простые истины — отец Димы Князева
 1999 — Шутить изволите? — профессор
 1998 — Сочинение ко Дню Победы — Валерий Никитин
 1995 — Летние люди — Павел Сергеевич Рюмин
 1994 — Стреляющие ангелы — господин «Смерть»
 1993 — Русский регтайм — человек в штатском
 1991 — Призрак — Веня
 1990 — Фанат 2 — Сева
 1988 — Когда наступит день — Антон
 1987 — Мир дому твоему — мужчина из ресторана
 1986 — Выкуп — эпизод
 1984—1986 — Михайло Ломоносов — Архипыч, юродивый
 1984 — Господин Великий Новгород — старец

Сценарист 
 1997 — Новейшие приключения Буратино

Работа на телевидении 
 Телешоу «Слава Богу, ты пришёл!» («СТС»).
 «Звёздный час» — второй ведущий по приглашению Владислава Листьева, сменил первого ведущего Алексея Якубова (1992).

Государственные награды и звания 
 1994 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 Большов Владимир Иванович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Большов Владимир Иванович. Обзор фильмов и спектаклей с участием актёра, фотографии. // afisha.ru

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Театральные педагоги России